Кедр () — олиготипный род деревьев семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал рода охватывает южные и восточные горные районы Средиземноморья и западные районы Гималаев. На Южном берегу Крыма кедры  вполне натурализовались в районе от Севастополя до Кара-Дага, в районах, где абсолютный минимум температур не достигает −25°C, и дают самосев. Также встречаются (кедр ливанский) и дают самосев в Одессе (без повреждений выдерживают абсолютный минимум −27°C).

Растения требуют неуплотнённых сверху и хорошо водопроницаемых почв; очень чувствительны к застаиванию воды в почве (особенно ). Все виды кедров хорошо растут на бедных известью почвах (так называемых шиферных — формирующихся на слабокарбонатных сланцах, сланцеватых тёмных глинах и песчаниках, и других). На сухих южных известковых склонах кедр гималайский сильно страдает от хлороза и часто погибает; на этих же почвах  и  растут плохо, иногда также страдая от хлороза. Кедры атласский и ливанский в нижнем поясе на менее сухих известковых почвах или на менее освещаемых склонах растут хорошо; Кедр гималайский и здесь иногда страдает от хлороза. В среднем поясе (от 400 м) при более свежих почвах и более высокой влажности воздуха кедры могут успешно расти и на крутых южных известковых склонах.

Ботаническое описание 

Представители рода однодомные, вечнозелёные деревья высотой до 40—50 метров, с раскидистой кроной. Кора тёмно-серая, на молодых стволах гладкая, на старых растрескивающаяся, чешуйчатая. Побеги укороченные и удлинённые, последние несут спирально расположенную хвою.

Хвоя игловидная, трёх- или четырёхгранная, жёсткая, колючая, тёмно- или сине-зелёная до серебристо-серой, со всех сторон снабжённая устьицами, сидит на листовых подушках, собрана в пучки по 5 шт. В эпидермисе по два смоляных хода.

Колоски расположены одиночно на концах укороченных побегов, прямостоячие, окружённые при основании пучками хвои.  Мужские колоски длиной около 5 см, с многочисленными, спирально расположенными почти сидячими тычинками, каждая из которых имеет по два сросшихся и растрескивающихся вдоль пыльника; пыльца с воздушными мешками.

Шишки одиночные, прямостоячие, бочонковидные или яйцевидно-удлинённые, созревающие на второй или третий год, рассыпающиеся в течение осени и зимы. Семенные чешуи многочисленные, спирально расположенные, черепитчато прижатые, в основании с двумя семенными углублениями; кроющие чешуи очень маленькие, снаружи невидимые. Семена с вместилищами смолы, треугольные, с тонкой кожурой, и крупными крыльями, приросшими к верхней стороне. Масса крыльев составляет примерно 10% общей массы семян. Выход окрылённых семян из общей массы шишек около 5%. Всходы с 8–10 семядолями; появляются недели через три после высева семян.

Цветение осенью.

Галерея

Использование 
На родине очень прочная и ценная древесина идёт на постройки, мебель, кораблестроение и другие цели. Древесина высоко ценится и используется с древнейших времён (упоминается в Библии как один из материалов для строительства царских дворцов и Иерусалимского храма; символизирует благополучие и процветание).

Благодаря своей декоративности и быстроте роста кедры ценны для парковых насаждений как в группах, так и одиночно. Особенно ценны голубые и серебристые формы.

Семена настоящих кедров, в отличие от семян так называемых кедровых сосен, несъедобны.

Кедр также применяется в парфюмерной промышленности. Некоторые исследователи утверждают, что запах кедра помогает избавиться от «чувства тревоги» и «снимает раздражение».

Классификация 
Структура шишек кедров и сосен во многом схожи и традиционно считалось, что два этих рода наиболее близки друг к другу. Молекулярные исследования описанные в 2000 и 2003 году уточняют эту гипотезу и указывают на более базальное положение кедров в семействе сосновых нежели сами сосны.

Род насчитывает 3 вида:
 
 
 
Ранее отдельным, 4-м, видом считалась также разновидность кедра ливанского:

Факты 
Ливанский кедр — один из символов Ливана. Он изображён на флаге и гербе страны.

Позывной «Кедр» принадлежал Юрию Алексеевичу Гагарину.

Под названием «кедр» известны многие деревья, в действительности не относящиеся к этому роду. Среди них:
 Сибирский кедр (), Европейский кедр () и Корейский кедр () — виды рода Сосна, хотя они и состоят с кедрами в одном семействе.
 Канадский красный кедр () и канадский белый кедр () — виды рода Туя семейства Кипарисовые.
 Восточный красный кедр () — вид рода Можжевельник также из семейства Кипарисовые.
 Аляскинский жёлтый кедр () — вид рода Кипарис также из семейства Кипарисовые.
 Японский кедр () — единственный вид рода Криптомерия также из семейства Кипарисовые.
 Испанский кедр () — покрытосеменное дерево рода Цедрела, не имеющее даже отдалённого родства с настоящими кедрами.

На дальнем Востоке площадь кедровых лесов составляет 2,6млн га — 26000км² — это примерно миллиард деревьев.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Кедр на сайте USDA NRCS
 
 
 Применение и свойства древесины кедра

Сосновые
Флора Средиземноморья
Флора Южной Азии
Строевые породы древесины